

Toponyme et hydronyme
 Valmont, commune française de la Moselle ;
Communauté de communes du Grand Valmont
 Valmont, commune française de la Seine-Maritime.
Canton de Valmont 
Communauté de communes du Canton de Valmont 
 Abbaye de Valmont
 La  Valmont est un fleuve de Seine-Maritime.

Œuvres de fiction
 Le vicomte de Valmont est le nom d'un des personnages principaux du roman épistolaire de Pierre Ambroise Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses.
 Valmont est le titre d'un film de Miloš Forman qui est une adaptation du roman Les Liaisons dangereuses.

Patronyme
 Jacques-Christophe Valmont de Bomare (1731-1807), naturaliste français. 
 Jean Valmont (1936-2014), acteur français.
 Laroche Valmont (1953-), chanteur et homme de presse français.
 Philippe Valmont (1968-), acteur français.
 Tamia Valmont, dite Tamia (1947-), chanteuse française.
 Véra Valmont (1934-), actrice française.
Valmont, compositeur français, pseudonyme de Rémi Le Pennec, qui a entre autres composé les musiques des trois longs métrages de Claude Duty.

Références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme